Малофєєв; Малофеєв

 Малофеєв Анатолій Олександрович (* 1933) — білоруський радянський партійний і державний діяч.
 Малофєєв Едуард Васильович (* 1942) — радянський футболіст, нападник в складі мінського «Динамо» та національної збірної СРСР.
 Малофєєв Іван Пилипович (1916—1975) — підполковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Малофєєв Костянтин Валерійович (* 1974) — російський бізнесмен, політик, один з фінансистів так званого «російського світу».
 Малофєєв Михайло Юрійович (1956—2000) — генерал-майор, Герой РФ.
 Малофєєв Олександр Дмитрович (* 2001) — російський піаніст.
 Малофєєв Павло Родіонович (1910—1983) — кандидат у члени ЦК КПРС (1966—1971). Депутат Верховної Ради Російської РФСР 7-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.

російські прізвища